Pierwszy rząd Angeli Merkel – rząd niemiecki 2005–2009 (koalicja CDU/CSU-SDP)
 Drugi rząd Angeli Merkel – rząd niemiecki 2009–2013 (koalicja CDU/CSU-FDP)
 Trzeci rząd Angeli Merkel – rząd niemiecki 2013–2018 (koalicja CDU/CSU-SDP)
 Czwarty rząd Angeli Merkel – rząd niemiecki od 2018 (koalicja CDU/CSU-SDP)